Hermanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hermanstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hermanstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn